Stephenson é um sobrenome patronímico medieval que significa "filho de Stephen". Atualmente, também dá nome a alguns lugares nos Estados Unidos:

Pessoas 
 George Stephenson - engenheiro mecânico britânico
 Neal Stephenson - escritor estadunidense
 Robert Stephenson - engenheiro civil e ferroviário, inventor e empresário britânico, filho de George Stephenson e criador da histórica locomotiva Rocket.

Lugares 
 Stephenson (Michigan)
 Stephenson (Wisconsin)
 Condado de Stephenson

Ver também 
 Stevenson

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Sobrenomes